Kisses peut désigner :

 Kisses, un film américain de Maxwell Karger sorti en 1922.
 Kisses, un film irlandais de Lance Daly sorti en 2008.
 Kisses, un groupe de musique américain formé en 2010.